Chanceler - Chancellor em português
 Le Chancellor - livro de Julio Verne

Localidades 

Chancellor (Dakota do Sul)

Desambiguação